Соревнования по бегу на 10 000 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 8 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 10 000 метров являлась Ясемин Джан из Турции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 

 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Финал в беге на 10 000 метров у женщин состоялся 8 августа 2018 года. На старт вышли 26 бегуний. Уверенную победу одержала кенийская бегунья Лона Чемтаи, выступавшая за Израиль. На седьмом километре она стала отрываться от соперниц и вскоре заработала комфортное преимущество, с которым и добежала до финиша. Преследовать Чемтаи пыталась Сюзан Круминс: бегунье из Нидерландов тяжело давались заключительные круги, но она смогла избежать сильного спада скорости и закончила дистанцию второй с отставанием в 9 секунд. Действующая чемпионка Ясемин Джан на первой половине была среди лидеров, но затем постепенно сдала позиции, уступив бронзу Мераф Бахте из Швеции.

Лона Чемтаи стала первой женщиной из Израиля, выигравшей чемпионат Европы. Прежде в активе этой страны были два золота, которые добыл прыгун с шестом Александр Авербух в 2002 и 2006 годах.

Примечания

Ссылки 
 

бег